Cuenca minera hace referencia a varios artículos:

Divisiones administrativas en España 
 Cuenca Minera (Huelva), comarca de la provincia de Huelva;
 Cuencas Mineras (Teruel), comarca de la provincia de Teruel.

Minería en España 
 Cuenca minera de Riotinto-Nerva, provincia de Huelva;
 Cuenca minera de Tharsis-La Zarza, provincia de Huelva;
 Cuencas Mineras (Asturias), principado de Asturias;
 Cuenca minera palentina, provincia de Palencia;
 Cuenca minera leonesa, provincia de León;
 Cuenca minera berciana, en El Bierzo, provincia de León;
 Cuenca carbonífera de Mequinenza, provincia de Zaragoza;
 Cuenca carbonífera de Puertollano, provincia de Ciudad Real;
 Cuenca carbonífera de Peñarroya-Belmez-Espiel, provincia de Córdoba;

Minería en México 
 Comarca Minera, una de las regiones geográficas y culturales del estado de Hidalgo.